Ултимо Есфуерзо има више значења:

 Ултимо Есфуерзо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ултимо Есфуерзо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ултимо Есфуерзо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику